El ratpenat cuallarg petit africà (Chaerephon pumilus) és una espècie de ratpenat de la família dels molòssids de distribució africana, on viu al Senegal, Sud-àfrica, Bioko, Zanzíbar, Aldabra i Madagascar, i de la península Aràbiga.

Referències 

Chaerephon